TRH est l'abréviation de :
 Thyrotropin-releasing hormone, l'hormone thyréotrope.
 Their Royal Highnesses, Leurs Altesses Royales en français.
 Taux de renouvellement horaire.